Edmund Tudor (1430-1456)
Edmund Tudor (1499-1500)